Indiano – popolo e gruppo etnico nativo dell'India
Indiano d'America – per indicare i popoli che abitavano il continente americano prima della scoperta dell'America
Indiano – una costellazione
L'indiano – album di Fabrizio De André
Indiano – una delle lingue parlate in India
Oceano Indiano – il terzo oceano più grande del mondo
Indiani metropolitani – gruppi di giovani appartenenti al Movimento del '77

Pagine correlate

Indian (disambigua)
Indiana